Municipio de Denmark puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Denmark (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Denmark (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Denmark (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Denmark (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Denmark (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Denmark (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Denmark (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.